Il diavolo nella bottiglia (The Bottle Imp) – racconto di Robert Louis Stevenson del 1891
 La bottiglia incantata (The Bottle Imp) –  film del 1917 diretto da Marshall Neilan